Specimen (lat. specimen „Kennzeichen“, engl. für „Muster, Probe“) bezeichnet
 Kennzeichnung legal hergestellter Reproduktionen von Banknoten, siehe Falschgeld
 als Aufdruck oder Stempel auf Briefmarken Exemplare, die als amtliche Orientierungsmuster, z. B. zur Vorlage beim Weltpostverein, gedient haben und nicht zu Frankaturzwecken verwendet werden können
 Specimen (Band), eine britische Gothic-/Glam-Rock-Band
 Specimen (Typografie), in der Typografie eine Publikation zur musterhaften Darstellung einer Schriftart
 Specimen Corporationum Cognitarum, Lexikon der Verbindungen
 Specimen Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika

siehe auch: Spezimen